Conga – strumento musicale della famiglia dei membranofoni 
 Conga – genere di composizione musicale
 Conga – danza popolare cubana
 Conga – singolo dei Miami Sound Machine del 1985, dall'album Primitive Love